Il singolare del torneo di tennis Bauer Cup 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lars Burgsmüller che ha battuto in finale Björn Phau 7-63, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Lars Burgsmüller (Campione)
 Julian Knowle (primo turno)
 Ivo Heuberger (primo turno)
 Michael Kohlmann (secondo turno)

 Takao Suzuki (secondo turno)
 Alexander Waske (quarti di finale)
 Andrej Stoljarov (primo turno)
 Giorgio Galimberti (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 2002